Az 1961–1962-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának ötvenegyedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Rapid Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 Az Austria Wien az 1961-62-es szezon bajnoka.
 Az Austria Wien részt vett az 1962–63-as bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 A Grazer AK részt vett az 1962–63-as kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A Rapid Wien részt vett az 1962–63-as vásárvárosok kupájában.
 A Kapfenberger SV, az SC Wiener Neustadt és a Salzburger AK kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok